Чемпионат Шотландии по футболу 2016/17 — 4-й сезон шотландского Премьершипа, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпион предыдущего футбольного года, глазговский клуб «Селтик», защищает свой титул.

Чемпионат начался 6 августа 2016 года и закончился в мае 2017 года

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Второй этап начинается с 34-го тура — лучшие на этот момент шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата, остальные борются за 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Чемпионшип, команда, финишировавшая на одиннадцатом месте, состязается в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе страны с победителем плей-офф Чемпионшипа.

Повышенные и пониженные команды сезона 2015/16 
 Из Чемпионшипа в Премьершип
 «Рейнджерс»

 Из Премьершипа в Чемпионшип
 «Данди Юнайтед»

Клубы-участники

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Первый раунд

Основной чемпионат

Второй раунд

Чемпионская группа

Группа вылета

Бомбардиры

Хет-трики

Примечания 

2016/2017
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2016 году
Спорт в Шотландии в 2017 году